Imię i nazwisko José Luis González nosili lub noszą m.in.:
 José Luis González (1926–1996) – portorykański pisarz
 José Luis González Dávila (1942–1995) – meksykański piłkarz
 José Luis González (ur. 1957) – hiszpański lekkoatleta, średniodystansowiec
 José Luis González China (ur. 1966) – meksykański piłkarz
 José Luis González (ur. 1984) – argentyński siatkarz

Zob. także José González